El término Fedora puede referirse a:

Informática 
 Fedora (sistema operativo), una distribución GNU/Linux.
 Proyecto Fedora, comunidad responsable de la creación de la distribución GNU/Linux Fedora.
 Fedora Commons, repositorio digital.

Arte 

 Fedora, obra de teatro de Victorien Sardou estrenada en 1882.
 Fedora, ópera de Umberto Giordano estrenada en 1898.
 Fedora, película dirigida por Camillo Mastrocinque en 1942.
 Fedora, película dirigida por Billy Wilder en 1978.

Otros usos 

 Fedora, un tipo de sombrero.
 Fedora, una tarta típica de Sicilia.